K92 ou K.92 peut faire référence à :
 Autres maladies du système digestif, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 92, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres